Честер «Tre» Симмонс III (; род. 24 июля 1982 года, Сиэтл, штат Вашингтон, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за баскетбольный клуб «Хапоэль» (Тель-Авив).

Карьера 
Симмонс начал свою профессиональную карьеру в 2006 году, когда заключил контракт с греческим БК ПАОК. Затем он перебрался в Испанию, где в составе БК «Гран-Канария» выступал в АБК Лиге и Еврокубке, но по середине сезона Симмонс сменил клуб, подписав контракт с израильским БК «Хапоэль Галил-Элион». В следующем сезоне он перешёл в «Хапоэль (Холон)», в составе которого стал чемпионом Израиля (2008). В 2008 году Симмонс заключил соглашение с БК «Маккаби (Тель-Авив)». В 2010 году Симмонс перешёл в чешский БК «Нимбурк», с которым стал двукратным обладателем кубка и победителем чемпионата Чехии.
В июне 2012 года он подписал контракт с российским БК «Красные Крылья».

Достижения 
 Чемпион Израиля (Хапоэль (Холон)) (2008)
 Чемпион Израиля (Маккаби (Тель-Авив)) (2009)
 Чемпион Чехии (Нимбург) (2011, 2012)
 Обладатель Кубка Чехии (Нимбург) (2011, 2012)
 Кубок России (2013) (Красные Крылья (Самарская область))
 Кубок вызова ФИБА (2013) (Красные Крылья (Самарская область))
 MVP Кубок вызова ФИБА (2013) (Красные Крылья (Самарская область))

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Euroleague.net Player Profile
 SIMMONS, TRE ULEB Profile
 Tre Simmons Stats — Washington Huskies

Баскетболисты США
Игроки «Вашингтон Хаскис» (баскетбол)
Игроки БК ПАОК
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки БК «Хапоэль» Холон
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Нимбурк»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки «Кангрехерос де Сантурсе»
Игроки БК «Хапоэль» Тель-Авив